Ле-Тертр-Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на захід від Парижа, 45 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Тертр-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Тертр-Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін